V22 ou V-22 peut faire référence à :
 Boeing-Bell V-22 Osprey, un appareil de transport hybride américain ;
 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres